Гран-при Бельгии 1972 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 14 мая 1972 года на трассе Нивель-Болер.

Перед гонкой у Джеки Стюарта была диагностирована язва желудка и он был вынужден пропустить этот Гран-при. Кен Тиррелл не стал заменять своего гонщика, выставив на этап только одну машину. Верн Шуппан заменил в BRM Рейне Виселля, повредившего руку в гонке в Оултон-Парке. После выздоровления вернулся в «Brabham» Карлос Ройтеман. «Tecno» дебютировала в чемпионате с Нанни Галли за рулём.

Квалификацию второй раз подряд выиграл Эмерсон Фиттипальди, следом за ним расположились Клей Регаццони и Денни Халм. На старте Регаццони обошёл бразильца и удерживал лидерство на протяжении восьми кругов, после чего Фиттипальди обогнал швейцарца и вернул себе первое место. На первых кругах произошло столкновение между Питером Ревсоном и Андреа де Адамиком, не закончившееся сходом. На 31 круге на второе место вышел Франсуа Север, а Регаццони оставался третьим до 58 круга, когда столкновение с Нанни Галли вывело его из борьбы. Фиттипальди лидировал на протяжении большей части дистанции и одержал вторую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-8 Клей Регаццони

9-85 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии